Henry Webb, Harry Webb
 Henry Richard Webb (1829–1901) – nowozelandzki przedsiębiorca i polityk, parlamentarzysta z Lyttelton
 Henry J. Webb (1846–1893) – brytyjski naukowiec, botanik i lekarz
 Henry Walter Webb Sr. (1852–1900) – amerykański przedsiębiorca kolejowy
 Henry Webb, Harry Webb (1866–1940) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Forest of Dean i Cardiff East, 1. baronet of Llwynarthen
 Harry Webb (1889–1962) – brytyjski polityk, komunista
 Harry S. Webb (1892–1959) – amerykański filmowiec; producent, reżyser i scenarzysta
 Harry Webb (1908–2000) – australijski polityk
 Cliff Richard, wł. Harry Roger Webb (ur. 1940) – brytyjski piosenkarz
 Hank Webb, wł. Hebry Webb (ur. 1950) – amerykański baseballista